Open de Limoges 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2016 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 14–20 listopada 2016 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2016
2016 w tenisie ziemnym
2016 we Francji